Йорген Хвенекильде (; род. 29 августа 1935) — датский шахматист, мастер ФИДЕ. В начале 1970-х гг. входил в число сильнейших шахматистов Дании. Многократно участвовал в национальных чемпионатах (лучший результат — 4-е место в 1978 г.). В составе сборной Дании участвовал в командном первенстве Европы 1970 г. и ряде других международных командных турниров и матчей. Регулярно участвовал в ежегодных копенгагенских международных турнирах. В 2000-х гг. активно выступал в ветеранских соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и Европы среди ветеранов. Главное достижение на внутренней арене — победа в турнире датских шахматистов (Орхус, 1983 г.), когда он в числе прочих обошел Л. Шандорффа, Б. Бринк-Клауссена, Эр. Педерсена и Б. Якобсена, в разные годы становившихся чемпионами Дании.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века